Я́ковлево — село Тербунского Второго сельского поселения Тербунского района Липецкой области. Стоит на берегах притока реки Кобыльей Сновы.

Через Яковлево проходит шоссе Тербуны — Хлевное.

Как деревня населена в конце XVII века. С первой половины XVIII века — село.

Сохранилось предание о том, что название село получило от имени грозного жившего некогда в здешних дремучих лесах разбойника Якова.

До 28 мая 2008 года Яковлево было центром Яковлевского сельского поселения (быв. сельсовета), которое вошло в состав Тербунского Второго сельского поселения.

Население

Примечания

Источники 
 

Населённые пункты Тербунского района